Муджо () — коммуна в Италии, в провинции Монца-э-Брианца области Ломбардия.

Население составляет 23 287 человек (2008 г.), плотность населения составляет 4173 чел./км². Занимает площадь 5,58 км². Почтовый индекс — 20053. Телефонный код — 039.

Покровителями коммуны почитаются святые апостолы Пётр и Павел, празднование 29 июня.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: https://web.archive.org/web/20110114062018/http://www.comune.muggio.mi.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 http://www.istat.it/english/